Bundestagswahlkreis 233 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Regensburg (seit 2009)
 Bundestagswahlkreis Amberg (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Aschaffenburg (1965 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Karlstadt (1949 bis 1961)